В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-1, 0-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (1-ше коло)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (фінал)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Андреа Темешварі (півфінал)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open